Lowndes County er navnet på flere counties i USA:

 Lowndes County, Alabama
 Lowndes County, Georgia
 Lowndes County, Mississippi